

Étymologie 

En occitan, peyre signifie « pierre ».

Toponyme 

 dans le parc naturel des Alpes-Maritimes, le parc du San-Peyre, du nom d’un cône d’origine volcanique : le San Peyre
 le Peyre : rivière du sud de la France affluent de la Louge
 le roc de Peyre, piton volcanique situé en Lozère, ancienne commune de Saint-Sauveur-de-Peyre
 le lac de Peyre, lac de montagne en France situé en Haute-Savoie, dans le massif des Bornes

Communes françaises 

 Peyre (Landes) est une commune française du département des Landes
 Peyre (Aveyron) est une commune française du département de l’Aveyron

Nom dérivés 
La baronnie de Peyre est une ancienne baronnie du Gévaudan. Plusieurs communes de la Lozère portent depuis ce nom : 
 Peyre en Aubrac est une commune nouvelle du département de la Lozère
 La Chaze-de-Peyre est une ancienne commune française du département de la Lozère
 Fau-de-Peyre est une ancienne commune française du département de la Lozère
 Sainte-Colombe-de-Peyre est une ancienne commune française du département de la Lozère
 Saint-Léger-de-Peyre est une commune française du département de la Lozère
 Saint-Sauveur-de-Peyre est une ancienne commune française du département de la Lozère

Patronyme

Peyre 
 Marie-Joseph Peyre, dit l’Ancien (1730-1785), architecte français
 Antoine-François Peyre, dit le Jeune (1739-1823), architecte français
 André Pacifique Peyre, (1743-1796), était un militaire français à l'époque de la Révolution française.
 Louis François Peyre, Conventionnel français (1760-1828)
Louis Auguste Peyre (1797-1869), député de l’Aude de 1832 à 1848
 Roger Charles Peyre, sculpteur
 Henri Peyre (1901-1988), linguiste
 Marc Peyre (1904-1981), écrivain français
 Isabelle Coutant-Peyre (née en 1952), avocate
 Florent Peyre (né en 1980), humoriste français
 François Peyre, 1963-, architecte français
 Thibault Peyre, 1992-, footballeur français

de Peyre 
 Louis Auguste de Peyre (1797-1869), homme politique français 
 , nom porté par plusieurs évêques

Peyré 
 Joseph Peyré (1892-1968), écrivain français
 Louis Peyré (1923-2012), peintre figuratif frnaçais
 Yves Peyré (1952-), écrivain et bibliothécaire français

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France